Неф — многозначное слово.
 Неф — помещение, часть интерьера.
 Неф — средневековое судно.
 Неф — ювелирное изделие.
 Неф — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.

Персоналии 
 Неф, Адольфо (род. 1946) — чилийский футболист, вратарь.
 Неф, Ален (род. 1982) — швейцарский футболист, защитник «Янг Бойз» и сборной Швейцарии.
 Неф, Джон (1862—1915) — американский химик-органик швейцарского происхождения.
 Неф, Карл (1873—1935) — швейцарский музыкальный критик и музыковед.
 Неф, Соня (род. 1972) — швейцарская горнолыжница.
 Неф, Фриц (род. 1943) — швейцарский дирижёр.

См. также 
 Нефф